Валіуллін, Валіулін — татарське прізвище. Відомі носії:
 Валіуллін Едуард Гусманович (*1966) — естонський хокеїст, нападник.
 Валіуллін Марат Фарітович (*1984) — російський хокеїст, нападник.
 Валіуллін Руслан Дамірович (*1994) — казахський футболіст, півзахисник.
 Валіуллін Рустам Абделсаматович (*1976) — білоруський біатлоніст.
 Фарид Валіуллін (*1959) — татарський художник.

татарські прізвища